Il singolare dell'ATP Volvo International 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Stefan Edberg era il detentore del titolo ma ha perso nel 2º turno contro Daniel Vacek.

Andrij Medvedjev ha battuto in finale 7–5, 6–4  Petr Korda.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Volvo International 1993
ATP Tour 1993